John Wodehouse, I conte di Kimberley – nobile e politico inglese
 John Wodehouse, I barone Wodehouse – nobile e politico inglese
 P. G. Wodehouse – scrittore inglese
 4608 Wodehouse – asteroide della fascia principale
 Distretto di Wodehouse – distretto della Provincia del Capo, in Sudafrica